Oxyloma haydeni kanabensis est une sous-espèce d'escargot considérée comme en danger aux États-Unis d'Amérique, habitant des zones humides, des campagnes. Il peut être trouvé en deux endroits du Sud-Ouest du pays.
Cet escargot fut collecté la première fois en 1909 par  James Ferriss. Il le classa dans le genre  Succinea. La description actuelle en tant que sous-espèce provient des travaux en 1948 d'Henry Augustus Pilsbry, mais certains pensent qu'il devrait être classifié en une espèce distincte.

Les deux populations connues de ce gastéropode sont :
 Three Lakes, près de Kanab, en Utah, USA ;
 quelques prairies au parc national du Grand Canyon, dont Vaseys Paradise.

Pour en savoir plus 

  Oxyloma kanabense, on NatureServe Explorer.

Succineidae